Mett bezeichnet:

 Mett, Hackfleisch vom Schwein
 METT, das Nachfolgeprojekt des Howaizen Squads

Mett ist der Name folgender Orte:
 Mett (Biel/Bienne), ehemalige Gemeinde, heute Stadtteil von Biel/Bienne, Kanton Bern in der Schweiz
 Mett-Oberschlatt, ehemalige Gemeinde, heute Teil von Schlatt, Kanton Thurgau in der Schweiz

Mett ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Mett (* 1936), deutscher Jurist; Präsident des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts
 Franz Mett (1904–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Ida Mett (1901–1973), russische kommunistische Anarchistin